Mickey Spillane ist der Name folgender Personen:

* Mickey Spillane (Frank Michael Morrison Spillane; 1918–2006), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mickey Spillane (1933–1977), US-amerikanischer Mobster, siehe Michael J. Spillane
 Mickey Spillane (* 1976), US-amerikanischer Wrestler und Autor, siehe Michael Spillane (Wrestler)

Siehe auch:
 A. R. Penck (Pseudonym Mickey Spilane; 1939–2017), deutscher Maler, Grafiker, Bildhauer und Musiker